Heraeus ist der Name von:
 Heraeus (Unternehmen), ein Technologiekonzern mit Sitz in Hanau
 Argor-Heraeus, eine schweizerische Affinerie mit Sitz in Mendrisio
 Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung, eine gemeinnützige Stiftung zur physikalischen Grundlagenförderung
 Ruhrstahl-Heraeus, ein Verfahren der Stahlerzeugung
 Heraeus Bildungsstiftung

Heraeus ist der Familienname folgender Personen:
 Beate Heraeus (* 1951), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Unternehmensberaterin
 Carl Gustav Heraeus (1671–1725), Hofantiquar am Hof in Wien
 Johann Peter Heraeus (1790–1857), Obermedizinaldirektor der Stadt Kassel
 Julie Heraeus (1873–1950), hessische Landtagsabgeordnete
 Jürgen Heraeus (* 1936), deutscher Manager 
 Wilhelm Heraeus (1860–1948), deutscher Chemiker und Unternehmer
 Wilhelm Carl Heraeus (1827–1904), deutscher Apotheker und Chemiker
 Wilhelm Heraeus (Philologe) (1862–1938), deutsch-klassischer Philologe
 Wilhelm Heinrich Heraeus (1900–1985), deutscher Physiker und Erfinder